Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Leyte''' :
 L' est une canonnière espagnole capturée lors de la guerre hispano-américaine ;
 L' est un navire atelier mis en service en 1944, renommé  en  et retiré du service en 1946 ;
 L' est un porte-avions de la classe Essex mis en service en 1946 et retiré en 1959 ;
 L' est un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga mis en service en 1987.

Voir aussi

Leyte